Estrad eller estraden kan syfta på:

 Estrad – en spelplats för teater, konserter eller liknande, se Scen (anläggning)
 Estrad – en scen i Telge Forum, se Södertälje stadshus
 Estrad (föreläsningsserie) – en öppen föreläsningsserie i Stockholm arrangerad av Esbri
 Estrad (tidskrift) – en svensk jazztidskrift utgiven 1939–1963
 Estrad (TV-program) – ett svenskt underhållningsprogram på TV 1967–1968
 Estrad (TV-program på ZTV) – ett svenskt TV-program som ZTV visade på 1990-talet
 Estrad Alingsås – en sporthall invigd 2013
 estraden - en svensk popgrupp bildad 2018, tidigare namn Estrad